Czerwenka ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Franz Czerwenka (1825–1886), österreichischer Theologe und Historiker
 Josef Czerwenka (1918–1987), österreichischer Politiker 
 Oskar Czerwenka (1924–2000), österreichischer Opernsänger (Bass) und Maler
 Rudi Czerwenka (1927–2017), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Červenka (Begriffsklärung)
 Cerwenka